Corporación de derecho público puede hacer referencia a:
 Corporación de derecho público (Chile)
 Corporación de derecho público (España)